Rouanet ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Rouanet (* 1936), französische Schriftstellerin und Sängerin
 Pierre-Eugène Rouanet (1917–2012), französischer Geistlicher, Bischof von Daloa
 Sérgio Paulo Rouanet (1934–2022),  brasilianischer Diplomat und Schriftsteller